Гарри Саймон:
 Гарри Саймон (род. 1974) — намибийский боксёр.
 Гарри Саймон (1873—1932) — американский стрелок.